Thatcher, ett engelskt efternamn betyder "taktäckare", kan syfta på: 

 Margaret Thatcher
 Denis Thatcher
 Karen Thatcher
 Mark Thatcher

Se även 
 Thatcherism  

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken